

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Paul (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Paul, 'apôtre des Gentils' (dans la Bible). Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Paul se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

La rue Saint-Paul, à Liège

() 
 La rue Saint-Paul est une rue du Vieux-Montréal
 La rue Saint-Paul est une rue du Vieux-Québec, dans le Vieux-Port

La rue Saint-Paul, à Lyon
La rue Saint-Paul, à Montpellier
La rue Saint-Paul, dans le  de Paris. Elle fait frontière entre le quartier administratif Saint-Gervais (lequel inclut le vieux quartier Saint-Paul) et le quartier de l'Arsenal.

Paul Rue